Urtx (poble), entitat de població del municipi de Fontanals de Cerdanya
 Urtx (llinatge) llinatge de l'aristocràcia militar catalana
 Estació d'Urtx-Alp, estació de ferrocarril propietat d'Adif entre els termes d'Alp i Fontanals de Cerdanya
 Vescomtat d'Urtx, jurisdicció feudal dels comtats de Cerdanya i Conflent
 El Vilar d'Urtx, entitat de població del municipi cerdà de Fontanals de Cerdanya
 Urtx (revista), revista editada pel Museu i l'Arxiu comarcal de l'Urgell